Spivak ou Spivack (ukrainien : ) est un patronyme d'origine ukrainienne juive ashkénaze. Il peut faire référence à :
 Gayatri Chakravorty Spivak, née en 1942, théoricienne de la littérature et critique littéraire américaine,
 Lawrence E. Spivak (1900-1994), journaliste américain,
 Michael Spivak, né en 1940, mathématicien américain,
 Nissan Spivak (1824-1906), chantre et compositeur juif,
 Sidney Spivak (1928-2002), homme politique canadien du Manitoba,

Notes et références 

Patronyme juif